Fumar pode referir-se a:

 Fumo, um subproduto do fogo
 O tabaco, bem como outras substâncias podem ser fumadas ou inaladas, como a cannabis, o haxixe, cocaína, DMT, heroína, PCP, e metanfetamina
 Fumar método de cura de carnes

Desambiguação